Zaysan kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zaysan Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Zaysan (ort i Kazakstan), Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar